Але́йский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Алейский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1509 человек, в том числе 746 мужчин и 763 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1160 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:
 Алейский (посёлок, административный центр) — 
 Малахово (село) — 
 Мамонтовский (посёлок) — 
 Октябрьский (посёлок) — 
 Первомайский (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края